Il singolare del torneo di tennis Family Circle Cup 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Pam Shriver 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Chris Evert (campionessa)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Pam Shriver (finale)
 Virginia Ruzici (semifinali)

 Dianne Balestrat (terzo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Regina Maršíková (quarti di finale)
 Ivanna Madruga-Osses (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1981